Митрюшкин — фамилия. Известные носители:

 Митрюшкин, Антон Владимирович (род. 1996) — российский футболист.
 Митрюшкин, Владимир Михайлович (род. 1962) — советский игрок в хоккей с мячом. Отец Антона Митрюшкина.